The Life of Joseph W. McVey — восьмий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий лейблами Asylum Records і Rap-A-Lot Records 24 лютого 2004 р. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Мастеринг, зведення: Майк Дін (на Dean's List House of Hits).

Оформлення, дизайн: Майк Фрост, Ташад Фаулер. Фотограф: Майк Фрост. Сингл «I Hate You Bitch» посів 75-ту сходинку чарту Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks. Chopped and Screwed-версія The Life of Joseph W. McVey: Screwed & Chopped A-Lot (2004) потрапила на 95-те місце Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Семпли 
 «Crooked Officer»
 «Crooked Officer» у вик. Geto Boys
 «So Much»
 «What You Won't Do for Love» у вик. Боббі Колдвелла

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми